The Deserter – film del 1908 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Deserter – film del 1912 diretto da Thomas H. Ince
 The Deserter – film del 1916 diretto da Walter Edwards
 The Deserter – film del 1920 prodotto dalla Reelcraft Pictures
 The Deserter – film del 1956 diretto da Julian Biggs
 The Deserter – film del 2003 diretto da Eric Bruno Borgman